Chiaraviglio ist der Familienname folgender Personen:

 Germán Chiaraviglio (* 1987), argentinischer Stabhochspringer
 Valeria Chiaraviglio (* 1989), argentinische Stabhochspringerin